

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podsdtawowe 
 Bogumiłów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Żary 
 Bogumiłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kleszczów 
 Bogumiłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Bogumiłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Bogumiłów – przysiółek wsi Cienia Druga w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek